Les élections légisaltives ghanéennes de 2012 se tiennent le même jour que l'élection présidentielle, c'est-à-dire les  et .

Notes et références 

Ghana
2012
2012 au Ghana
Politique en décembre 2012